Theater ZIMIHC
 Zimihc (band), een Utrechtse band, opgericht in 1983